Fellowship kan referere til

 Fokker F-28 Fellowship – et to motores jetfly/passagerfly fra Holland (1967)
 Det Journalistiske Fellowship – en journalistpris uddelt af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet i Odense

Se også 
 Et stipendium der uddeles til en fellow (et medlem af en akademisk gruppe)